Miyake kan avse:

 Miyake, Nara, kommun i Nara prefektur, Japan
 Miyake, Tokyo, kommun i Tokyo prefektur, Japan
 Miyakejima, ö i Tokyo prefektur, Japan